Tewaag ist der Familienname folgender Personen:

Benjamin Tewaag (* 1976), deutscher Moderator, Schauspieler und Musiker
Bernd Tewaag (* 1948), Filmproduzent, Ex-Ehemann von Uschi Glas
Carl Tewaag (1844–1928), deutscher Jurist, Unternehmer und Kommunalpolitiker, Ehrenbürger von Dortmund
Carl Wilhelm Tewaag (1878–1971), deutscher Verwaltungsjurist, Bankier und Politiker